Umtata ist 
 der frühere Name der Stadt Mthatha in Südafrika
 ein nach der Stadt benanntes britisches Handelsschiff, das im Zweiten Weltkrieg versenkt wurde, siehe SS Umtata
 der Name eines Bistums (lat.: Dioecesis Umtatanus) einer in Südafrika gelegene römisch-katholischen Diözese mit Sitz in Mthatha, siehe Bistum Umtata.

 der Name eines Asteroiden, siehe (1397) Umtata